Domenico Ghirlandaio ha dipinto tre cenacoli a Firenze e dintorni

Cenacolo del Ghirlandaio nella chiesa di Ognissanti di Firenze
Cenacolo del Ghirlandaio nella Badia di Passignano
Cenacolo del Ghirlandaio nel Museo nazionale di San Marco di Firenze